Алексей Рождественский
 Рождественский, Алексей (в монашестве Амвросий; около 1767 — 1825) — архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Рождественский, Алексей Андреевич (1869—после 1923) — русский учёный-юрист и педагог.
 Рождественский, Алексей Иванович (1865—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.